SSK kan betyda:

 Sandslåns SK
 Sandåkerns SK
 Selånger SK
 Snättringe SK
 Sunderby SK
 Sunnanå SK
 Säve SK
 Södertälje SK
 Sjuksköterska, ett yrke inom sjukvård som kräver 3 års högskolestudier.
 Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm
 Stockholms Sportvagnsklubb
 Sydskånska nationen vid Lunds universitet.
 Sydvästra Skånes kommunalförbund